Tserovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Tserovo (distrikt i Bulgarien, Blagoevgrad), Obsjtina Blagoevgrad, 
 Tserovo (distrikt i Bulgarien, Pazardzjik), Obsjtina Lesitjovo, 
 Tserovo (distrikt i Bulgarien, Oblast Sofija), Obsjtina Svoge,